Ernesto Sousa puede hacer referencia las siguientes personas:
Ernesto Sousa Matute, político peruano, ministro de fomento y diputado por Ancash.
Ernesto Sousa Almandoz, político peruano, diputado por Amazonas.